El término DOA puede referirse a:

Arquitectura 
DOA Arquitectura (2018), Estudio de Arquitectura español con oficinas en Madrid y Pamplona con fuertes raíces mediterráneas en su arquitectura.

Cine 
 D.O.A. (Con las horas contadas) (1950), película estadounidense dirigida por Rudolph Maté.
 D.O.A. (Muerto al llegar) (1988), película estadounidense dirigida por Annabel Jankel y Rocky Morton.

 DOA: Dead or Alive (2006), película estadounidense dirigida por Cory Yuen.

Literatura 
 DOA (1968-), pseudónimo de un escritor francés.

Música 
 D.O.A. canción de la banda Dead Moon
 DOA (1978), grupo musical de Galicia. Folk y Medieval.
 D.O.A. (1978-), grupo musical canadiense.
 D.O.A (canción) (1989) canción del álbum "no more color" de la banda suiza Coroner.
 D.O.A. (2005), canción del álbum In Your Honor de la banda Foo Fighters.
 D.O.A. (2009), (Death Of Autotune) canción del álbum The Blueprint 3 del músico Jay-Z.
D.O.A. (2011), canción del álbum Time Is Up de la banda Havok
D.O.A. (1979), canción del álbum Van Halen IIde la banda Van Halen